Plusieurs navires et un sous-marin de la Royal Navy ont porté le nom HMS Dreadnought :

 Dreadnought était un navire de 40 canons construit en 1553.
 Dreadnought  était un galion de 41 canons, lancé en 1573, modifié en 1592 et 1614, et démantelé en 1648.
 HMS Dreadnought était un vaisseau de ligne de  rang à 52 canons lancé en 1654 et perdu en 1690.
 HMS Dreadnought était un vaisseau de ligne de  rang à 60 canons, lancé en 1691, refondu en 1706 et perdu en 1748.
 HMS Dreadnought était un vaisseau de ligne de  rang à 60 canons, lancé en 1742 et vendu en 1784.
  était un trois-mâts carré de  rang à 98 canons, lancé en 1801, converti en navire-hôpital en 1827 et perdu en 1857.
  était un cuirassé à coque en fer lancé en 1875 et vendu en 1908.
  était un cuirassé qui révolutionna la marine de guerre, lancé en 1906 et vendu à la ferraille en 1921.
  était le premier sous-marin nucléaire britannique, lancé en 1960 et déclassé en 1980.
 , premier sous-marin de la classe Dreadnought dont le lancement est prévu en 2028.

Voir aussi 
 Dreadnought 
 Pré-dreadnought

Dreadnought